Olopana steht für:

 Olopana (Eraulo), ein Dorf und Aldeia im osttimoresischen Eraulo
 Foho Olopana, ein Berg in Eraulo